еПри Диръии 2019 года (официально 2019 SAUDIA Diriyah E-Prix) — первый этап сезона 2019/2020 чемпионата Формула E, состоящий из двух гонок, который прошел 22 — 23 ноября 2019 года на городской трассе в Эд-Диръие, на окраинах столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Это второй еПри Диръии (в сезоне 2018/2019 он назывался еПри Эд-Диръии) в истории чемпионата.

Первая гонка 
Александр Симс, пилот команды BMW i Andretti Motorsport взял поул, Сэм Бёрд, пилот команды Virgin Racing, выиграл гонку, стартовав с пятой позиции. Также на подиум поднялись Андре Лоттерер из новой команды чемпионата Porsche и Стоффель Вандорн, также пилот новой команды Mercedes.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +17 °C. Трасса +19…21 °C

Суперпоул

Примечания 
 Нико Мюллер и Джеймс Каладо были дисквалифицированы за нарушения условия закрытого парка. Оба допущены в старту.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Брендон Хартли получил штраф в 10 секунд за то, что не использовал полностью режим атаки до конца гонки.
 Ма Цинхуа получил штраф в 24 секунды, так как выходная мощность батареи была выше установленного максимального значения.

Вторая гонка 
Александр Симс вновь взял поул и таким образом стал первым пилотом в истории чемпионата, который смог взять три поула подряд. Он же и выиграл гонку, лидировав от начала и до конца. Во время гонки и после множество пилотов получили различные штрафы, что сильно изменило итоговую классификацию. Так Максимиллиан Гюнтер лишился подиума, а команда BMW i Andretti Motorsport — победного дубля соответственно. Также благодаря штрафам Стоффель Вандорн вновь стал третьим, таким образом став единственным пилотом, который дважды поднимался на подиум за этап.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +19…20 °C. Трасса +21…23 °C

Суперпоул

Примечания 
 Жан-Эрик Вернь получил штраф в 20 позиций за замену батареи. Заменен штрафом в виде старта с конца плюс дополнительные 10 секунд к результату гонки.
 Время Митча Эванса было аннулировано по причине недовеса болида.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг и одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Максимилиан Гюнтер, Андре Лоттерер и Митч Эванс получили штрафы в 24 секунды за обгоны, совершенные в режиме машины безопасности.
 Себастьен Буэми получил штраф за столкновение с Антониу Феликсом да Коштой.
 Ник де Врис получил штраф в 5 секунд за нарушение регламента использования батареи и 24 секунды за обгон за машиной безопасности.
 Фелипе Масса получил штраф в 24 секунды за превышение скорости на пит-лейне.
 Ма Цинхуа получил штраф в 24 секунды за столкновение с Нико Мюллером, 24 секунды за обгон за машиной безопасности и 5 секунд за недостаточный заряд батареи на старте.
 Оливер Терви изначально финишировал на 9 позиции, но был дисквалифицирован за перерасход энергии.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Саудовской Аравии в 2019 году
ЕПри Диръии